Chez Tonton peut désigner :

 Chez tonton, Pastis Ô Maître, célèbre café de Toulouse
 Chez Tonton, surnom du Liberty's, célèbre cabaret de Montmartre ayant appartenu à Gaston Baheux dans les années 1940 et 1950.